Rzeki:
 w Kanadzie: 
 South River – w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador
 South River – w prowincji Nowa Szkocja
 South River – w prowincji Ontario
 w USA:
 South River – dopływ rzeki Raritan River w stanie New Jersey.
 South River – dopływ rzeki Great Egg Harbor River w stanie New Jersey.
 South River – w Wirginia
 South River – w stanie Karolina Północna
 South River – w stanie Georgia
 South River – w stanie Iowa
 South River to historyczna nazwa rzeki Delaware 
Miejscowości:
 w Kanadzie:
 South River – w prowincji Ontario
 w USA:
 South River – w stanie Missouri 
 South River – w stanie New Jersey
 South River – w stanie Karolina Północna